Andriy Iouchtchenko (1919-1992) était soldat de l'Armée rouge pendant la Seconde Guerre mondiale. 
Viktor Iouchtchenko (Віктор Андрійович Ющенко) (né le ) est un homme politique ukrainien.

Patronyme ukrainien